Душан Стевановић (Ниш, 22. јуна 1996) српски је фудбалер који тренутно игра за Радник из Сурдулице.

Каријера 
Стевановић је своју сениорску каријеру започео у Аустрији, где је наступао за тамошњи нижелигашки клуб, Нојмаркт. У Србију се вратио у сезони 2015/16, када је приступио екипи Озрена из Сокобање за коју је забележио 11 наступа у Српској лиги Исток као бонус играч. Лета 2016. прешао је у редове црногорског прволигаша Ловћена, док је по одласку из тог клуба, почетком наредне године, приступио Динаму из Врања. Сезону 2017/18. завршио је на другом месту табеле Прве лиге Србије. После тога, годину и по дана након доласка у клуб, Стевановић је прешао у сурдулички Радник са којим је потписао трогодишњи уговор. Стевановић је наредне године обновио уговор са Радником, а од такмичарске 2019/20. постао је капитен тима. У јуну 2021. године Стевановић је прешао у Војводину, са којом је потписао двогодишњи уговор. Почетком септембра наредне године вратио се у састав Радника.

Статистика

Клупска

Напомене

Збирни извори

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1996.
Спортисти из Ниша
Српски фудбалери
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије
Фудбалери Ловћена
Фудбалери Динама Врање
Фудбалери Радника Сурдулице
Фудбалери Војводине
Одбрамбени играчи у фудбалу